Il singolare dell'ATP Buenos Aires 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Coria era il detentore del titolo.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale José Acasuso 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (campione)
  Franco Squillari (quarti)
  Marcelo Ríos (primo turno)
  Gastón Gaudio (semifinali)

 Fernando Vicente (semifinali) 
 Francisco Clavet (primo turno) 
 Hicham Arazi (primo turno) 
 Álex Calatrava (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 2001
ATP Tour 2001